Přechod může znamenat

 přecházení, přejití nějakého místa, objektu, území, hranice (například přechod Krkonoš)
 místo, kudy se přechází
 hraniční přechod
 přechod pro chodce přes pozemní komunikaci
 přechod přes železnici viz železniční přejezd
 rybí přechod – zařízení umožňují migraci ryb přes vodní díla
 lávka, pěší most
 mostní přechod – nadzemní, obvykle zastřešené propojení dvou budov
 přecházení z jednoho stavu v jiný, mezičlánek atd. 
 klimakterium (lékařství, biologie člověka) 
 přechod práva – změna subjektu práva v důsledku jiné právní skutečnosti než právního jednání
 přechod P-N (polovodičové hradlo)
 fázový přechod (změna fyzikálního stavu)
 demografický přechod, druhý demografický přechod (pokles porodnosti a předčasné úmrtnosti v moderní době)
 viz též přechodový systém a jeho přechodový diagram (pojmy z teoretické informatiky)
 válečný manévr většího počtu vojensky organizovaných osob – např. přechod do útoku, přechod do obrany
 sportovní akce – přechod na síť (např. v odbíjené či v tenisu) 
 přechod (astronomie) – přechod vesmírného tělesa mezi jiným tělesem a pozorovatelem
 přechod Venuše
 přechod Merkuru

Externí odkazy